Колынево — деревня в Весьегонском муниципальном округе Тверской области России.

География 
Деревня расположена в 26 км на запад от районного центра города Весьегонска.

История  
В 1733 году на Воздвиженском погосте близ приселка Колынево была построена деревянная Воздвиженская церковь.

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Любегощской волости Весьегонского уезда Тверской губернии. В 1859 году в деревне было 26 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Федорковского сельсовета Весьегонского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Ёгонского сельского поселения, с 2019 года — в составе Весьегонского муниципального округа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Весьегонского района